Pieter Lastman, een Nederlands kunstschilder
Lastman, een Franse stripreeks